Galactica walsinghami is een vlinder uit de familie Galacticidae. De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1920 door Caradja.

De soort komt voor in Europa.

Galacticidae
Dier uit het Palearctisch gebied